De vierde editie van de Johan Cruijff Schaal werd gespeeld op 8 augustus 1999 in de Amsterdam ArenA te Amsterdam. De wedstrijd, bijgewoond door 50.000 toeschouwers, werd gespeeld tussen de landskampioen Feyenoord en bekerwinnaar Ajax. Het duel stond onder leiding van scheidsrechter Roelof Luinge. Feyenoord streed voor het eerst om de Johan Cruijff Schaal, voor Ajax was het de derde keer. Feyenoord won met 3-2 door doelpunten van Jon Dahl Tomasson, Bonaventure Kalou en Patrick Paauwe. Voor Ajax scoorden Richard Knopper en Jesper Grønkjær.

Wedstrijd

Wedstrijddetails

Supercup voetbal Nederland
Voetbal in 1999
Feyenoord
AFC Ajax
Sportevenement in Amsterdam